Angelo Panebianco (1948) – politologo e saggista italiano
Antonio Maria Panebianco (1808-1885) – cardinale italiano
Mariano Panebianco (1847-1915) – ingegnere e architetto italiano
Michele Panebianco (1806-1873) – pittore italiano
Ruggero Panebianco (1848-1930) – cristallografo italiano